Battenstein steht für:
 einen Berg, siehe Buchschirm

Battenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Battenstein (* 1951), deutscher Musiker (Gitarrist, Songwriter, Produzent)